Белочье — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 

Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 96,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из северо-восточной оконечности водоёма вытекает безымянный ручей, впадающий в Миталамбину, откуда берёт начало река Пулома, впадающая в Энгозеро. Воды Энгозера через реки Калгу и Воньгу попадают в Белое море.

Вдоль юго-восточного берега озера проходит автодорога местного значения  («Р-21 „Кола“ — Энгозеро — Гридино»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003085.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Пуломы
Озёра Лоухского района